Pourquoi-Pas? puede hacer referencia a:

 Pourquoi-Pas?. Varios buques de investigación oceanográfica franceses.
 Isla Pourquoi-Pas. Isla en la Antártida denominada en honor del buque Pourquoi-Pas? (1908).
 Punta Pourquoi-Pas. Accidente geográfico de la Antártida denominado también en honor del buque Pourquoi-Pas? (1908).
 Pourquoi pas!. Película de 1977 de la directora francesa Coline Serreau.
 Pourquoi-Pas?. Semanario belga (1910-1989).

 Pourquoi pas moi?. Película de 1999 del director francés Stéphane Giusti.
 Pourquoi pas nous ?. Película de 1981 del director francés Michel Berny.